Křenovice est un toponyme qui peut désigner :

Křenovice, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Křenovice, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Křenovice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie